Cléville (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Cléville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia